Stanislaus Anton Puchner (1779-1852) – politico austro-ungarico
 Willy Puchner (1952) – artista austriaco
 Joachim Puchner (1987) – sciatore austriaco
 Mirjam Puchner (1992) – sciatrice austriaca